

Patronyme
 Bernard Malivoire (1938-1982), rameur français,
 Philippe Malivoire Filhol de Camas (1907-1992), général français, gouverneur militaire de Paris ;
 Paul Malivoire Filhol de Camas (1879-1965), général français.